Сонеха (, ) — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Кастельон в составе автономного сообщества Валенсия (автономное сообщество). Муниципалитет находится в составе района (комарки) Альто-Палансия. Занимает площадь 29,10 км². Население — 1542 человека (на 2010 год). Расстояние до административного центра провинции — 7 км.

Население

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница
 Federación Valenciana de Municipios y Provincias — Guía Turística
 Página del ayuntamiento de Soneja

Муниципалитеты Кастельона